— японская певица и сэйю.

Об артистке 
Рёко Синтани родилась в городе Канадзава префектуры Исикава 31 марта 1981 года. После окончания школы училась пению в японской школе Kogakuin.

В 2000 году сотрудничала с компанией Broccoli, работая над компьютерной игрой Prism Palette. Выпуск игры задерживался, и Синтани озвучила главного персонажа другой игры Galaxy Angel, вышедшей в 2001 году.

В 2003 году дебютировала в качестве певицы, выпустив сольный мини-альбом. Свой стиль она называла «бэмби-поп». В 2004 году дала свой первый концерт. Свои песни выпускает под лейблом Lantis.

Роли в качестве сэйю 

 2001 год
 Galaxy Angel — Милфэулле Сакураба

 2003 год
 Eiken — Мика

 2004 год
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Pure — Микару Амаги
 DearS — Нацуки Икухара
 W Wish — Харухи Инохара
 Mai-HiME — Аои Сэно

2005 год
 Pani Poni Dash! — Акира Мията

2006 год
 Kage Kara Mamoru! — Аири Савагаси
 Kashimashi: Girl Meets Girl — Джан Пу
 Hime-sama Goyoujin — Химэко Цубаки
 Gadget Trial — Сока
 Red Garden — Рейчел Беннинг

2007 год
 Hidamari Sketch — Саэ
 Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou — Санаэ Кисэ
 Sayonara Zetsubou Sensei — Нами Хито

2008 год
 Kure-nai — Юно Ходзуки

2009 год
 Maria Holic — Сати Момои
 Rune Factory 3 — Сакуя

2010 год
 Arakawa Under the Bridge — Тэцуро
 Amagami SS — Рихоко Сакураи

2011 год
 Mahou Shoujo Madoka Magica—Хитоми Сидзуки

Дискография

Синглы 
 2003-08-27: 
 2003-09-26: 
 2003-10-22: ray of sunshine
 2004-09-23: 
 2004-11-26: Wonderstory/HAPPY END
 2005-03-02:  — песня из аниме Damekko Doubutsu
 2005-10-05: Happiest Princess — тема из игры White Princess the second
 2006-05-24: CANDY☆POP☆SWEET☆HEART — закрывающая тема аниме Hime-sama Goyoujin
 2007-06-27: The Lost Symphonies
 2008-05-21: crossing days — закрывающая тема аниме Kure-nai
 2008-10-22: 
 2009-06-03: ReTIME
 2009-11-25: Piece of love
 2010-03-24: Magic Spell

Альбомы 
 2003-03-07: 
 2004-04-28: 
 2005-05-25: Pretty Good!
 2006-11-15: 
 2007-02-14: The Great bambi Pop Swindle
 2007-12-19: Wonderful World
 2009-02-18: Marching Monster

Другое 
 2004-12-22: 
 2005-07-21: 
 2005-08-24: 
 2005-10-26: 
 2006-04-05:

DVD 
 2005-06-29: 
 2005-12-21: 
 2007-06-27:

Примечания

Литература 
 Nakagami, Yoshikatsu et al. «Voice Actress Spotlight». (April 2007) Newtype USA. pp. 112—113.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Певцы и певицы в жанре J-pop
Актрисы озвучивания Японии